Coppa dei Balcani 1966-1967 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1967-1968 – edizione della competizione calcistica per club